Hamilkar bylo oblíbené jméno v Kartágu a nosila je řada osobností, například:

 Hamilkar I. – generál v bitvě u Hímery (480 př. n. l., kde byl poražen Thérónem a Gelónem 
 Hamilkar Barkas – generál v První punské válce, otec slavného Hannibala